Club oder Klub steht für:

 Verein, Organisation von Menschen
 Synonym für eine Diskothek oder einen Nachtclub
 Club (Zigarettenmarke), deutsche Zigarettenmarke
 Club (Studentenverbindung) (auch Clubb), studentische Zusammenschlüsse in Göttingen
 Club (Fernsehsendung), Sendung im Schweizer Radio und Fernsehen
Der Club (Fernsehserie), türkische Fernsehserie von Netflix
 Klub (Politik), politische Fraktion in einem österreichischen Parlament
 Klub (Fernsehsendung), Fernsehmagazin bei RTL II
 Club 2, Diskussionssendung im österreichischen Fernsehen
 Klub 27, Musiker, die im Alter von 27 Jahren gestorben sind
 Clubs, anderer Name für die Spielkartenfarbe Kreuz (Farbe)
 Club, Exportname für Kalibr, russische Lenkwaffenfamilie
 KLUB-U, Zugsicherung der russischen Eisenbahnen
 Club, Futtermarke, siehe Deutsche Tiernahrung Cremer
 Club Bertelsmann (Der Club), ehemaliges deutsches Medienunternehmen
 Gentlemen’s Club, Vereinigung von Angehörigen der britischen Oberschicht
 Country Club, ein parkähnliches Areal mit Sport- und Erholungsanlagen
 Jakobiner-Club, siehe Jakobiner
 Club 53, Findungszirkel zur Durchführung der documenta
 The Club, Hongkong-Film aus dem Jahr 1981

im NRHP gelistete Objekte:
 Club Casa Del Mar, in Santa Monica, Kalifornien, ID-Nr. 00001169
 Club Harbor, in Pipe, Wisconsin, ID-Nr. 80000135
 Club Moderne, in Anaconda, Montana, ID-Nr. 86001498

Der Club steht für:
 Der Club, Kurzform für den Fußballverein 1. FC Nürnberg
 Der Club (Henry Jaeger), Roman von Henry Jaeger aus dem Jahr 1969
 Der Club (Takis Würger), Roman von Takis Würger aus dem Jahr 2017

Siehe auch:
 El Club
 Hot Club
 Cluburlaub, Urlaub in einer abgetrennten Ferienanlage
 club-Menge, Teilmenge in der axiomatischen Mengenlehre
 Club des Chefs des Chefs, Verein von Köchen
 Chaos Computer Club, deutscher Verein von Hackern
 Klupp
 Glubb
 Gerhard Glup (1920–2006), deutscher Landwirt und Politiker (CDU)